Relph ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Relph (1915–2004), britischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Pamela Relph (* 1989), britische Ruderin